Увальдо Луна Мартинес (; 21 декабря 1993, Хьюстон, Техас, США) — мексиканский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Луна — воспитанник клуба «УАНЛ Тигрес». 24 июля 2013 года в поединке Кубка Мексики против «Крус Асуль Идальго» Увальдо дебютировал за «тигров». 20 июля 2014 года в матче национального клубка против «Кафеталерос де Тапачула» Луна забил свой первый гол за команду. 18 января 2015 года в поединке против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере. Летом 2016 года для получения игровой практики Луна на правах аренды перешёл в колумбийский «Патриотас». 3 июля в матче против «Мильонариос» он дебютировал в Кубке Мустанга. В поединке против «Санта-Фе» Увальдо забил свой первый гол за «Патриотас».

Летом 2017 году Луна на правах аренды перешёл в «Атлас». 20 августа в матче против «Крус Асуль» он дебютировал за новую команду.

28 января 2020 года Луна подписал контракт с американским клубом «Колорадо-Спрингс Суитчбакс» из Чемпионшипа ЮСЛ. За «Суитчбакс» он дебютировал 7 марта в матче стартового тура сезона против «ОКС Энерджи». 8 августа в матче против «Эль-Пасо Локомотив» он забил свои первые голы «Суитчбакс», сделав дубль.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Луна стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Ямайки, Кюрасао, США и дважды Сальвадора. В том же году Увальдо участвовал в Турнире в Тулоне. Летом 2013 года Луна поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Мали и Испании. В поединке против малийцев Увальдо забил гол.

В 2015 году Луна завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Тринидада и Тобаго, Панамы и Уругвая.

Достижения 
Командные

 УАНЛ Тигрес
 Чемпион Мексики: Апертура 2015
 Финалист Кубка Либертадорес: 2015

Международные

 Мексика (до 20)
 Чемпион КОНКАКАФ среди молодёжных команд: 2013

 Мексика (до 23)
 Серебряный призёр Панамериканских игр: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Тигрес УАНЛ»

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Патриотас Бояка»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Унион Магдалена»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»